Омеровићи могу бити
 Омеровићи (Вишеград), насељено место у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Омеровићи (Томиславград), насељено место у општини Томиславград, Ливањски кантон, Федерација БиХ, БиХ